Florian Klinger ist der Familienname folgender Personen:

* Florian Klinger (Kulturwissenschaftler) (* 1975), deutscher Philosoph und Literaturwissenschaftler, Professor in Chicago
 Florian Klinger (Musiker) (* 1991), österreichischer klassischer Schlagwerker und Jazzmusiker